Večernje novosti (dnevni list, Osijek), hrv. dnevni list
 Večernje novosti (dnevni list, Zagreb), hrv. dnevni list
 Večernje novosti (dnevni list, Beograd), srp. dnevni list